Stoote bezeichnet zwei Orte im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen:
Stoote (Hückeswagen), Ortsteil der Stadt Hückeswagen 
Stoote (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald